Länsmansmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Länsmansmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Länsmansmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn